Зарко — многозначный термин арабского происхождения (зарка — голубоглазый).

 Зарко — мужское имя в Болгарии.
 Зарко, Жуан (; 1390—1467) — португальский мореплаватель, открывший в 1420 году архипелаг Мадейра.